Fickenscher ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Fickenscher (1871–1954), US-amerikanischer Komponist
 Hans Fickenscher (1911–?), deutscher Fußballspieler
 Helmut Fickenscher (* 1962), deutscher Virologe
 J. Friedrich Fickenscher (Mitte des 19. Jahrhunderts), Graveur und Steinschneider in Hannover
 Tobias Fickenscher (* 1984), deutscher Biathlet

Siehe auch:
 Fikentscher